Název Sedlíkovice má více sídel:
 Sedlíkovice (Dolní Bukovsko), část obce Dolní Bukovsko v okrese České Budějovice
 Sedlíkovice (Čejetice), část obce Čejetice v okrese Strakonice